Połomia ist der Name von Dörfern in Polen:
 Połomia (Mszana) (dt. Pohlom), ein Dorf der Gmina Mszana im Powiat Wodzisławski der Woiwodschaft Schlesien
 Połomia, ein Dorf der Gmina Niebylec im Powiat Strzyżowski der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Połomia, ein Dorf der Gmina Pilzno Powiat Dębicki der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Połomia (Tworóg) (dt. Pohlom), ein Dorf der Gmina Tworóg im Powiat Tarnogórski der Woiwodschaft Schlesien